Эдвард (при рожд. — Герард) Юзеф Шимковяк (; ) — польский футболист, выступал на позиции вратаря, игрок сборной Польши, участник двух Олимпийских игр 1952 и 1960 годов.

5-кратный чемпион Польши в футболке трех разных клубов, двукратный обладатель кубка Польши.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба КК 22 стал вратарем по собственной инициативе. В 18-летнем возрасте перешел в состав хожувского «Руха», где выступал под руководством Теодора Петерека и Спиридона Альбанського. За первые три сезона, проведенные в «Рухе», стал вице-чемпионом Польши и дважды победителем национального чемпионата.

По завершении сезона 1952 года был призван на военную службу, которую начал в футбольном клубе ГВКС (Бельско), а в следующем году отправился в клуб ГВКС (Варшава). Шимковяк четыре сезона защищал цвета варшавского клуба и провел за это время более 100 матчей, по два раза выигрывал чемпионат и кубок Польши.

Сезон 1957 года начал в клубе «Полония» (Бытом), цвета которой защищал до завершения карьеры. Уже в первом туре, против «Гурника» (Забже) (16 октября 1960 года), вошел в историю клуба как вратарь, который отбил три пенальти (по очереди — от Эдварда Янковского, Романа Лентнера и Эрвина Вильчека). Вместе с командой стал чемпионом Польши в 1962 году, вице-чемпионом — в 1958, 1959, 1961 годах, а в 1964 году вместе с командой вышел в финал кубка Польши. В 1965 году стал обладателем Кубка Раппана. В первом финальном матче не играл («Полония» уступила со счетом 0:3 СК «Лейпциг», в ответном матче Шимковяк уже стоял в воротах, а клуб выиграл со счетом 5:1. После этого «Полония» отправилась в США, где принимала участие в турнире ISL, в котором стала победителем.

Карьера в сборной 
Сыграл 53 матча в составе сборной Польши, а интервал между его первым и последним матчами составил 13 лет и 125 дней — был самым длинным среди вратарей в истории польской сборной. Защищал ворота сборной в поединке на Силезском стадионе со сборной СССР в 1957 году. По завершении игры болельщики польской сборной вынесли Эдварда с поля на руках. Представлял Польшу на олимпийских играх в Хельсинки и Риме.

Четырёхкратный обладатель Золотой бутсы по результатам голосования, проведенного польской газетой «Спорт» — в 1957, 1958, 1965, 1966 годах. Признан «Заслуженным мастером спорта», а также дважды получил золотую медаль за Выдающееся спортивное достижение и «Золотой крест за заслуги» в 1964 году. Окончил Академию физического воспитания в Катовице.

По завершении футбольной карьеры остался в «Полонии» (Бытом), где тренировал молодёжную команду клуба.

Умер 28 января 1990 года. Похоронен на Кладбище матери Долорес в Бытоми.

Достижения 
 «Рух» (Хожув)
 Первая лига Польши
  Чемпион (2): 1951, 1952

 «Легия» (Варшава)

 Первая лига Польши
  Чемпион (2): 1955, 1956
 Кубок Польши
  Обладатель (2): 1955, 1956

 «Полония» (Бытом)
 Первая лига Польши
  Чемпион (1): 1962
 Кубок Интертото
  Обладатель (1): 1965

 Индивидуальные
 Лучший игрок Чемпионата Польши (4): 1957, 1958, 1965, 1966

Примечания

Литература 
 Paweł Czado: Edward Szymkowiak, W: Biblioteka 90-lecia Polonii Бытом, tom II, Bytom, 2010, 
 

Футбольные тренеры Польши
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Игроки ФК «Рух» Хожув
Игроки ФК «Полония» Бытом
Игроки ФК «Легия»
Игроки сборной Польши по футболу
Футболисты Польши
Умершие в Бытоме
Родившиеся в Катовице